Massoud, également écrit, Masod, Masood, Mas'ud, Masud, Messaoud, Mesud ou, en turc, Mesut (en arabe, , en persan, ), est un prénom et nom de famille populaire dans les pays orientaux qui signifie « chanceux », « prospère » ou « heureux ».

Prénom 
 Massoud Barzani (né en 1946), homme d'État irakien et leader kurde ;
 Messaoud Bellemou (né en 1947), musicien algérien ;
 Masûd de Ghaznî (998-1041), sultan ghaznévide ;
 Masud Khan (1924-1989), psychanalyste pakistano-britannique ;
 Massoud Radjavi (né en 1948), président du Conseil national de la résistance d'Iran ;
 Masoud Shojaei (né en 1984), footballeur iranien ;
 Mesut Özil (né en 1988), footballeur allemand d'ascendance turque.

Patronyme 

 Ahmed Chah Massoud (1953-2001), dit le commandant Massoud, leader des moudjahidines afghans contre l'invasion soviétique, ministre de la Défense dans le gouvernement post-communiste, et leader de l'Alliance du Nord ;
 Ahmed Zia Massoud (né en 1956), frère du précédent, vice-président de l'Afghanistan de 2004 à 2009 ;
 Ahmad Massoud (né en 1989), fils du commandant Massoud, homme politique afghan opposé aux talibans ;
 Donia Massoud (née en 1979), chanteuse et comédienne égyptienne ;
 Ghassan Massoud (né en 1958), acteur, metteur en scène et cinéaste syrien ;
 Mena Massoud (né en 1991),  acteur canadien ;
 Mohamed Messaoud (né en 1981), footballeur algérien.

Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom perse